Салоу:

Топоним 
 Салоу () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония.

Персоналии 
 Салоу () — фамилия, распространенная в США. Известные носители:

 Салоу, Джерод (род. 1966) — американский фигурист, выступающий в танцах на льду.
 Салоу, Рикки (род. 1974) — австралийский живописец.